Халиуллина — женская форма фамилии .
 Халиуллина, Анастасия Олеговна (род. 1998) — российская биатлонистка.
 Халиуллина, Екатерина Николаевна (род. 1974) — российская биатлонистка и тренер по биатлону, мастер спорта России.